Suono acuto – in acustica, suono di frequenza elevata
 Angolo acuto – in geometria, angolo minore di 90°
 Acuto – comune italiano in provincia di Frosinone
 Acuto – scultore del dodicesimo secolo
 Giovanni Acuto (1320-1394) – nome italianizzato di John Hawkwood (capitano di ventura)
Acuto – in medicina

Pagine correlate 
 Monteacuto

Altri progetti